Ndembu peut désigner :
 les Ndembu, un peuple de République démocratique du Congo et d'Angola
 le ndembu, un dialecte du lunda, une langue bantoue